Leemans ist der Familienname folgender Personen:

 Conradus Leemans (1809–1893), niederländischer Archäologe, Ägyptologe und Museumsdirektor
 Edward Leemans (1926–1998), belgischer Politiker
 Emiel August Leemans (1903–1967), Professor an der Universität Gent
 Fernand Leemans (1925–2004), belgischer Eiskunstläufer
 Johan Leemans (* 1965), belgischer katholischer Kirchenhistoriker
 Johannes Leemans (1633–1688), Weinhändler und Maler von Jagdstillleben
 Ken Leemans (* 1983), belgischer Fußballspieler
 Marc Leemans († 2015), belgischer Schauspieler und Hörspielsprecher
 Tuffy Leemans (1912–1979), US-amerikanischer Footballspieler
 Victor Leemans (1901–1971), belgischer Politiker, Präsident des Europäischen Parlaments
 Wim Leemans (* 1963), belgisch-amerikanischer Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Leeman
 Leemann